Die Estoril Open 2007 waren ein Damen-Tennisturnier in Oeiras. Das Sandplatzturnier der Kategorie Tier IV war Teil der WTA Tour 2007 und fand vom 30. April bis 6. Mai 2007 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war die Chinesin Zheng Jie. Das Endspiel bestritten Gréta Arn und Wiktoryja Asaranka, das Arn mit 2:6, 6:1 und 7:63 gewann.

Qualifikation

Dameneinzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Oeiras